Голодьки — название населённых пунктов на Украине:

 Голодьки — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Голодьки — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Голодьки — до 1963 г. название села Мирославка в Бердичевском районе Житомирской области.